Римша — литовская фамилия. Известные носители:
 
 Римша, Андрей (ок. 1550—после 1595) — поэт-панегирист.
 Римша, Пятрас (1881—1961) — литовский скульптор.
 Римша, Фёдор Михайлович (1891—1942) — российский футболист.

См. также 
 Римшайте